

Cinema 
Il re leone (The Lion King) è un film d'animazione del 1994 prodotto da Walt Disney Feature Animation
Il re leone II - Il regno di Simba (The Lion King II: Simba's Pride) – film d'animazione del 1998
Il re leone 3 - Hakuna Matata (The Lion King 1½) – film d'animazione del 2004
Il re leone (The Lion King) – film d'animazione del 2019, remake in animazione digitale dell'omonimo film del 1994

Videogiochi 
Il re leone (The Lion King) – videogioco del 1994 pubblicato da Virgin Interactive
Il re leone: La grande avventura di Simba (The Lion King: Simba's Mighty Adventure) – videogioco del 2000 pubblicato da Activision